Zeven levens (album), een album van De Dijk uit 1992
 Zeven levens (single), een single van De Dijk uit 1992 afkomstig van het gelijknamige album